Список видів, що входять до роду Сосна
 За алфавітному порядку латинською мовою.
 Цей список є списком видів сосен, записаних на території Північної Африки, Північна Америка, Європи, Азії, згідно з МСОП. У список не включені регіонально зниклі види.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Таксономічні списки (види)
Списки рослин